Przeździecki-Palast steht für:

 Przeździecki-Palast (Foksal)
 Przeździecki-Palast (Kościelnia)